Элементы хангыля () — блок стандарта Юникод, содержащий позиционные формы согласных и гласных кластеров хангыля (чхосон, чунсон и чонсон). Они могут быть использованы для составления слогов, которые недоступны в качестве составленных слогов хангыля в Юникоде, а именно — слогов, не используемых в современном стандартном корейском языке.

Список символов 

|}

Компактная таблица

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов
 Совместимые элементы хангыля
 
 
 Слоги хангыля

Примечания